Antonio García (ur. 1980) – hiszpański kierowca wyścigowy
 Antonio García (ur. 1984) – hiszpański piłkarz ręczny
 Antonio García (ur. 1964) – hiszpański szermierz